Ben-Zvi ist der Familienname folgender Personen:

David Ben-Zvi (* 1974), Mathematiker, Prof. an der University of Texas at Austin
Jizchak Ben Zwi (1884–1963; Ben-Zvi), israelischer Historiker und ehemaliger Präsident Israels
Rachel Janait Ben-Zvi (1886–1979), israelische Schriftstellerin und Pädagogin